Мыс Крильон  — самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин.

Название было дано в честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона великим французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

С севера соединён узким, но высоким и обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе омывается Японским морем, на востоке — заливом Анива Охотского моря. С юга — пролив Лаперуза, разделяющий острова Сахалин и Хоккайдо.

На мысе сохранилась старая русская сигнальная пушка. На мысе работает метеостанция, здесь расположены маяк Тихоокеанского флота и войсковая часть. Недалеко от мыса находится скалистый остров Камень Опасности.

Климат

См. также 
 Мыс Елизаветы
 Мыс Анива
 Мыс Терпения
 Маяк Крильон

Примечания

Ссылки 
 Мыс Крильон
 Маяк на мысе Крильон
 Маяк Крильон
 Адмирал С. О. Макаров на мысе Крильон 22 сентября 1895 г

Мысы Охотского моря
Мысы Японского моря
Мысы Сахалинской области